Code criminel, une loi canadienne contenant les infractions en vertu du droit criminel au Canada.
 Le Code criminel, un film américain réalisé par Howard Hawks et sorti en 1931.

Voir aussi